Wiślinka – wieś w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański
 Wiślinka – zniesiona nazwa osady w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański

Zobacz też 
 Wiślinka (gmina)
 Wiślinka (gromada)
 Wiślina